Alexis Henríquez –  calciatore colombiano
 Amílcar Henríquez – calciatore panamense
 Ángelo Henríquez – calciatore cileno
 Astor Henríquez – ex calciatore honduregno
 David Henríquez – ex calciatore cileno
 Eric Arturo Delvalle Cohen-Henríquez – politico panamense
 Fabián Henríquez – calciatore argentino
 Fernando Soto Henríquez – aviatore e ufficiale honduregno
 Francisco Henríquez de Zubiría – tiratore di fune e rugbista a 15 francese
 Jairo Henríquez – calciatore salvadoregno
 Javier Méndez Henríquez – ex calciatore cileno
 José Henríquez – calciatore salvadoregno
 Juan Henríquez de Cabrera – generale e politico spagnolo
 Juan Henríquez de Villalobos – generale ed amministratore coloniale spagnolo
 Luis Henríquez – calciatore panamense
 María Eugenia Henríquez Girón – modella spagnola
 Mario José Molina Henríquez – chimico messicano
 Massiel Indira Taveras Henríquez – modella dominicana
 Oswaldo Henríquez – calciatore colombiano
 Pedro Henríquez Ureña – critico letterario, filologo e saggista dominicano
 Ramiro Ernesto Carballo Henríquez – calciatore salvadoregno
 Raúl Silva Henríquez – cardinale e arcivescovo cattolico cileno
 Reynier Henríquez – schermidore cubano
 Thaïs Henríquez – ex sincronetta spagnola

Pagine correlate 
Enriquez (disambigua)